Евгений Николаевич Бакулин — председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» 1 марта — 24 декабря 2007, член правления НАК «Нафтогаз Украины» (декабрь 2006 — март 2008).

Биография 

Образование высшее. Окончил в Славянске авиационно-техническое училище в 1976 году. Выпускник Славянского международного института управления бизнеса и права (1993) и Восточноукраинского национального университета им. В. Даля по специальности «Химическая технология топлива и углеродных материалов» (2004.

26 октября 2014 года был избран народным депутатом Украины 8-го созыва от партии "Оппозиционный блок" по избирательном округу №106 (Луганская область). Председатель подкомитета по вопросам отдыха и оздоровления детей Комитета Верховной Рады Украины по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма.

Карьера 
 1974—1976 — курсант Славянского авиационно-технического училища ;
 1978—1984 — на различных должностях на нефтеперерабатывающих заводах ;
 В 1984—2003 гг Е.Бакулин работал на Лисичанском нефтеперерабатывающем заводе (ОАО «Лисичанскнефтеоргсинтез», он же — «ЛиНОС»): прошел производственный путь от старшего оператора технологической установки по переработке нефти до гендиректора предприятия .
 июль 2001 — генеральный директор ОАО «Лисичанскнефтеоргсинтез».
 июнь 2003 -март 2005 — генеральный директор , ГК «Укргаздобыча». Попал под «кадровую чистку» в результате прихода на пост председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Алексея Ивченко .
 август-сентябрь 2006 — и . о. председателя правления ОАО «Укртранснафта».
 С сентября 2006 — 28 февраля 2007 — Вернулся на должность генерального директора ГК " Укргаздобыча " после формирования правительства Виктора Януковича и назначение Юрия Бойко министром топлива и энергетики.
 1 марта — 24 декабря 2007 — Председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»

Арест 
21.03.2014 был арестован. Нанесенный им ущерб государству оценивается в сумму около 4 млрд долларов.

Ссылки 
 Биография на сайте Лига.нет
 Биография на сайте Убоп

Предприниматели Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VIII созыва
Руководители НАК «Нафтогаз Украины»
Члены Партии регионов Украины
Члены партии «Оппозиционный блок»